Махмудбеков — фамилия. Имеет женскую форму Махмудбекова.

Известные носители 
 Махмудбеков, Габиб-бек Гаджи Ибрагим Халил оглы (1864—1928) — азербайджанский педагог, публицист, просветитель, член Бакинской городской думы.
  (1863—1923) — азербайджанский педагог, публицист.